Niabo kan syfta på följande platser:

Liberia 

 Niabo (distrikt), Grand Gedeh County, 
 Konobo, distrikt, Grand Gedeh County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar